Dempel kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Dempel, Wonosobo, by, 
 Dempel, Grobogan, by, 
 Dempel, Ngawi, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar